Shanshan – powiat w zachodnich Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang, w prefekturze Turfan
 Shanshan – dawne królestwo w Kotlinie Kaszgarskiej